Vanilla kan syfta på:
Vanilla –  ett växtsläkte inom familjen orkidéer, se vaniljsläktet  
Vanilla Coke – en variant av Coca-Cola
Vanilla Fudge – ett amerikanskt rockband
Vanilla Ice – en amerikansk hiphopartist
Vanilla Mood – ett japanskt popband
Vanilla Ninja – en estniskt musikgrupp
Vanilla Sky – en amerikansk film
Vanilla Vargas – en puertoricansk fribrottare
Vanilla (musikgrupp), ett dansband
Vanilla (software) – en datorterm för mjukvara eller annan datorrelaterad utrustning i originalskick (ej modifierad) 

Orchidaceae